Pennington é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
Condado de Pennington (Dakota do Sul)
Condado de Pennington (Minnesota)

Desambiguações de topônimos